Melias (general de Licando) - general bizantino
 Melias (doméstico das escolas) - general bizantino
 Melias da Arménia - rei armênio